„Расељено лице” -{(Razseljena oseba)}- је југословенски и словеначки филм први пут приказан 30. јуна 1982 године. Режирао га је Марјан Циглич а сценарио су написали Драго Јанчар, Горан Шмит и Александер Зорн

Улоге 

|-
|Јожица Авбељ || 
|-
|Иво Бан || Кладник 
|-
|Иво Баришић || 
|-
|Милош Бателино || 
|-
|Данило Бенедичич ||
|-
|Полде Бибич || 
|-
|Армандо Блажина || 
|-
|Маријан Блажина || 
|-
|Тамара Блажина || 
|-
|Маја Бох || 
|-
|Станислава Бонисегна || 
|-
|Петер Боштјанчич || 
|-
|Миран Булић ||
|-
|Славко Церјак || 
|-
|Михаела Дрновшек || 
|-
|Метка Франко || 
|-
|Макс Фуријан || 
|-
|Теја Глажар || 
|-
|Алберто Грегорич || 
|-
|Ангелца Хлебце || 
|-
|Андреја Хумар || 
|-
|Змаго Јелинчић || 
|-
|Јанез Јемец || 
|-
|Павле Јершин || 
|-
|Јоже Ковачић || 
|-
|Жељко Козинц || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Томаж Краљ || 
|-
|Александер Кросл || Професор 
|-
|Слава Марошевић || Петрова тета
|-
|Бранко Миклавц || 
|-
|Ирена Мислеј || 
|-
|Андреј Нахтигал || 
|-
|Јерко Новак || 
|-
|Волођа Пир || Лојзе 
|-
|Винко Подгоршек || 
|-
|Драга Поточњак || Вида 
|-
|Петер Празник || 
|-
|Боги Претнар || 
|-
|Јоже Пристов || 
|-
|Жарко Ралетић || 
|-
|Душан Сандак || 
|-
|Франце Северкар || 
|-
|Ингрид Сирцељ || 
|-
|Душан Скедл || 
|-
|Воја Содатовић || 
|-
|Марјан Сриенц || 
|-
|Матјаж Турк || 
|-
|Даре Улага || 
|-
|Матјаж Виснар || Петер Доленц
|-
|Ирена Железникар || 
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1982.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови